Paweł Stepek (1864–1941), urzędnik
 Paweł Stepek (1877–1953), duchowny